Mokapu bezeichnet mehrere Orte in Hawaii:

 Mōkapu Beach, ein Strand auf Maui
 Mōkapu Island, eine Insel vor Molokaʻi
 Mōkapu Peninsula, eine Halbinsel auf Oʻahu
 Mōkapu Point, ein Kap auf Oʻahu
 Mokapu Point Airport, ein Militärflugplatz auf Oʻahu
 Mōkapu (Hawaii), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Hawaii